Pietrzykowice – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Długołęka 
 Pietrzykowice – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Kąty Wrocławskie 
 Pietrzykowice – wieś w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Łodygowice

Zobacz też 
 Pietrzykowice Żywieckie